Klajn ist der Familienname folgender Personen:

Stana Đurić-Klajn (1905–1986), jugoslawische Musikwissenschaftlerin und Pianistin
Hugo Klajn (1894–1981), jugoslawischer Psychoanalytiker und Theaterregisseur
Ivan Klajn (1937–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Linguist und Übersetzer
Mihajlo Klajn (1912–1941), jugoslawischer Agronom und Kommunist

Hinweis: Klajn ist die serbokroatische Schreibweise von Klein.